Le  est le  jour de l'année 1837 du calendrier grégorien. Il s'agit d'un mardi.

Événements

Naissances 
Charles Ammi Cutter, bibliothécaire américain.

Décès

Voir aussi 
 14 mars et mars 1837

Références